Landois ist der Familienname folgender Personen:

Felix Landois (1879–1945), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
Hermann Landois (1835–1905), deutscher Zoologieprofessor und Gründer des Westfälischen Zoologischen Gartens zu Münster
Leonard Landois (1837–1902), deutscher Physiologe
Max Landois (1873–1935), deutscher Reichsgerichtsrat
Paul Landois (1696-nach 1768), französischer Autor und Beiträger zur Encyclopédie für den Themenbereich Kunst